Taoyuan bezeichnet:

 die regierungsunmittelbare Stadt Taoyuan (桃園市) der Republik China auf Taiwan;
 einen Bezirk der gleichnamigen Stadt (桃園區), siehe Taoyuan (Bezirk)
 den Bezirk Taoyuan (桃源區) der Stadt Kaohsiung auf Taiwan, siehe Tauyuan (Kaohsiung)
 den Kreis Taoyuan (桃源县) der Stadt Changde in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Taoyuan (Changde)
 die Großgemeinde Taoyuan (桃园镇) im Stadtbezirk Chang’an in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Taoyuan (Chang’an)
 die Großgemeinde Taoyuan (桃源镇) im Kreis Dabu in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Taoyuan (Dabu)
 die Großgemeinde Taoyuan (桃源镇) im Kreis Datian in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Taoyuan (Datian)
 die Großgemeinde Taoyuan (桃园镇) der Stadt Feicheng in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Taoyuan (Feicheng)
 die Großgemeinde Taoyuan (桃源镇) der Stadt Heshan in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Taoyuan (Heshan)
 die Großgemeinde Taoyuan (桃园镇) der Stadt Jinzhou in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Taoyuan (Jinzhou)
 die Großgemeinde Taoyuan (桃园镇) im Kreis Suining in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Taoyuan (Suining)
 die Großgemeinde Taoyuan (桃源镇) im Stadtbezirk Wujiang in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Taoyuan (Wujiang)
 die Großgemeinde Taoyuan (桃园镇) im Stadtbezirk Yongqiao in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Taoyuan (Yongqiao)
 die Landgemeinde Taoyuan (桃源鄉) im Landkreis Kaohsiung in der Republik China auf Taiwan, siehe Taoyuan (Kaohsiung)
 die Gemeinde Taoyuan (桃源乡) im Kreis Chongren in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Taoyuan (Chongren)
 die Gemeinde Taoyuan (桃源乡) im Autonomen Kreis Daozhen in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Taoyuan (Daozhen)
 die Gemeinde Taoyuan (桃源乡) im Kreis Hongya in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Taoyuan (Hongya)
 die Gemeinde Taoyuan (桃园乡) im Stadtbezirk Jialing in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Taoyuan (Jialing)
 die Gemeinde Taoyuan (桃源乡) im Kreis Pingyang in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Taoyuan (Pingyang)
 die Gemeinde Taoyuan (桃源乡) im Kreis Zhuxi in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Taoyuan (Zhuxi)
 die Nationalitätengemeinde Taoyuan der Hui (桃源回族乡) im Kreis Ludian in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Taoyuan (Ludian)
 das Straßenviertel Taoyuan (桃园街道) im Stadtbezirk Erdaojiang in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Taoyuan (Erdaojiang)
 das Straßenviertel Taoyuan (桃园街道) der Stadt Gujiao in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Taoyuan (Gujiao)
 das Straßenviertel Taoyuan (桃园街道) im Stadtbezirk Hexi der Stadt Tianjin, siehe Taoyuan (Hexi)
 das Straßenviertel Taoyuan (桃源街道) im Stadtbezirk Nanguan in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Taoyuan (Nanguan)
 das Straßenviertel Taoyuan (桃源街道) im Stadtbezirk Nanshan in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Taoyuan (Nanshan)
 das Straßenviertel Taoyuan (桃源街道) im Kreis Ninghai in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Taoyuan (Ninghai)
 das Straßenviertel Taoyuan (桃园街道) im Kreis Pingyuan in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Taoyuan (Pingyuan)
 das Straßenviertel Taoyuan (桃园街道) im Stadtbezirk Quanshan in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Taoyuan (Quanshan)
 das Straßenviertel Taoyuan (桃园街道) der Stadt Rongcheng in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Taoyuan (Rongcheng)
 das Straßenviertel Taoyuan (桃园街道) im Stadtbezirk Wangyi in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Taoyuan (Wangyi)
 das Straßenviertel Taoyuan (桃源街道) im Stadtbezirk Xihu in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Taoyuan (Xihu)
 das Straßenviertel Taoyuan (桃源街道) im Kreis Yiyang in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Taoyuan (Yiyang)
 das Straßenviertel Taoyuan (桃源街道) im Stadtbezirk Zhongshan in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Taoyuan (Zhongshan)
 das Straßenviertel Taoyuan (桃园街道) der Stadt Zhuozhou in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Taoyuan (Zhuozhou)
 die Pfirsichgarten-Grotte (Taoyuan-Grotte) in der kreisfreien Stadt Yong’an in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Taoyuan-Grotte